Głupi i głupszy – serial animowany
 Głupi i głupszy – film fabularny
 Głupi i głupszy 2: Kiedy Harry poznał Lloyda – prequel ww. filmu fabularnego